Леонардо Бертаньолли (; род. , в Тренто, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.

Профессионалом стал в 2002 году, подписав контракт с командой Saeco (2002—2004). Обратил на себя внимание в 2004 году, выиграв три гонки.

Являлся победителем этапов Вуэльты Испании (2005) и Джиро д’Италия (2009), победитель гонки Классика Сан-Себастьяна (2007).

В июне 2012 года объявил о своём уходе из спорта. Позднее за предполагаемое антидопинговое нарушение (по данным профиля крови биологического паспорта) был UCI отстранён на 2 года и 10 месяцев (до 24 ноября 2013 года), а также дисквалифицирован с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года. Все его результаты в этот период были аннулированы.

Достижения 
 2002
 2-й Гран-при Триберг-им-Шварцвальда
 2-й Giro del Medio Brenta

Аннулированные результаты 2003—2011 

 2003
 3-й Гран-при Триберг-им-Шварцвальда
 2004
 1-й Кубок Плаччи
 1-й Кубок Уго Агостони
 1-й Giro dell'Etna
 2-й Гран-при Кьяссо
 2005
 1-й — Этап 2 Вуэльта Испании
 3-й Тур Лимузена — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 9-й Классика Сан-Себастьяна
 2006
 1-й Тур дю От-Вар
 3-й Гран-при Кьяссо
 6-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 1-й — Этап 6
 10-й Тур Польши — Генеральная классификация
 2007
 1-й Классика Сан-Себастьяна
 1-й Мемориал Чимурри
 4-й Тур Германии — Генеральная классификация
 2008
 1-й Intaka Tech Worlds View Challenge
 1-й Гран-при города Камайоре
 1-й Трофей Мелинды
 1-й — Этап 3 Тур Германии
 2-й Три варезенские долины
 2-й Кубок Уго Агостони
 2009
 1-й — Этап 15 Джиро д’Италия
 2-й Джиро дель Аппеннино — Генеральная классификация
 2-й Гран-при города Камайоре
 2-й Кубок Сабатини
 3-й Brixia Tour — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2010
 1-й — Этап 3 Тур Австрии
 2-й Трофей Маттеотти
 2-й Джиро дель Пьемонте
 3-й Кубок Сабатини

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Бертаньолли, Леонардо на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии